Гней Манлий (Gnaeus Manlius) е име на:

 Гней Манлий Цинцинат, консул 480 пр.н.е.
 Гней Манлий Капитолин, началник на конницата 385 пр.н.е.
 Гней Манлий Вулзон (Гай), консулски военен трибун 379 пр.н.е.
 Гней Манлий Капитолин Империоз, консул 359 и 357 пр.н.е.
 Гней Манлий Вулзон (консул 189 пр.н.е.)
 Гней Манлий, народен трибун 58 пр.н.е.

Вижте също 
 Гай Манлий
 Манлии